Сынтульское городское поселение — муниципальное образование (городское поселение) в Касимовском районе Рязанской области. Административный центр — рабочий посёлок Сынтул.

История 
Сынтульское городское поселение образовано в 2004 г.

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Касимовского района
Городские поселения Рязанской области